The Connect: Dejavu — шестой мини-альбом южнокорейского бой-бенда Monsta X. Он был выпущен 26 марта 2018 года лейблом Starship Entertainment и распространен Kakao M. Альбом состоит из семи треков включая ведущий сингл «Jealousy».

Трек-лист

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Годовой чарт

Продажи

Победы

Годовой итоговый список

Музыкальные программы

Годовой итоговый чарт

Примечания